Corpus Christi (lat. ‚Leib Christi‘) bezeichnet:

 einen christlichen Fachbegriff, siehe Leib Christi
 das Hochfest Fronleichnam
 einen Begriff der Kunstgeschichte, siehe Kruzifixus
 Corpus Christi (Roman), von Patrick Roth
 Corpus Christi (2019), Film von Jan Komasa

Corpus Christi heißen:
 Corpus Christi (Texas), Stadt in Texas (Vereinigte Staaten)
 Corpus Christi (Canindeyú), Distrikt in Paraguay
 Corpus Christi (Werefkin), Gemälde von Marianne von Werefkin

 zahlreiche Kirchen, siehe Corpus-Christi-Kirche
 Corpus-Christi-Bruderschaften, geistliche Zusammenschlüsse von Priestern
 das Corpus Christi College, mehrere Bildungseinrichtungen
 das Corpus-Christi-Wasserkraftwerk, an der Grenze zwischen Argentinien und Paraguay

 die USS City of Corpus Christi (SSN-705), amerikanisches U-Boot (ursprünglicher Name)
 USS Corpus Christi, amerikanische Fregatte der Tacoma-Klasse